Бритиш гран при 2015. одржан је 7. јуна 2015. на Александар Стадиону у Бирмингему (Уједињено Краљевство). Ово је пети од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Сатница

Значајнији детаљи такмичења

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 (А) м 
Ветар +1,9 м/с

100 (Б) м 
Ветар +1,0 м/с

 100 (Ф) м 
Ветар +2,0 м/с

800 м

5.000 м

Скок удаљ

Троскок

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар +1,7 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне 
Ветар +1,5 м/с

400 м препоне

3.000 м препреке

Скок увис

Скок мотком

Бацање кугле

Бацање диска

Победници осталих дисциплина

Мушкарци

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Бритиш гран при
ИААФ Дијамантска лига 2015.